Чорный — фамилия; имеет женскую форму Чорная.
 Чорный, Виктор Александрович (род. 1987) — казахстанский футболист, вратарь.
 Чорный, Григорий Саввич (ум. 1630) — украинский военный и политический деятель, гетман реестровых казаков в 1624, 1628 и в 1629—1630 годах.
 Чорный, Томаш Максимилианович (1878—1957) — украинский военный деятель польского происхождения, офицер австро-венгерской и украинской армий.

Псевдоним 
 Кузьма Чорный (настоящее имя Николай Карлович Романо́вский; 1900—1944) — белорусский советский писатель, драматург и переводчик. См. также